Le groupe Proximus est un fournisseur de services numériques et de solutions de communication actif en Belgique et sur les marchés internationaux. En Belgique, l'entreprise propose ses principaux produits et services sous les marques Proximus et Scarlet et Mobile Vikings. Le groupe opère également au Luxembourg sous la dénomination de Proximus Luxembourg SA, avec les marques Tango et Telindus Luxembourg, et aux Pays-Bas par le biais de Telindus Nederland. Les activités de carrier international du groupe sont assurées par BICS et Telesign, l’un des principaux opérateurs vocaux au monde et le plus grand fournisseur de services de données mobiles à l’échelle internationale. Proximus Accelerators, l’écosystème de partenaires IT (Be-Mobile, ClearMedia, Codit, Davinsi Labs, Proximus Spearit, Telindus et Umbrio), accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.

Données financières 

Données financières en millions d’euros.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le régulateur télécom belge
 Tours Belgacom

Liens externes 
 
 
 
 

Entreprise de télécommunications ayant son siège en Belgique
Entreprise ayant son siège à Bruxelles
Entreprise fondée en 1930
Fournisseur breveté de la Cour de Belgique
Opérateur de télécommunications
Entreprise du BEL 20
Entreprise de l'Euronext 100
Entreprise publique en Belgique